Община Биелина или Град Биелина () —  община (город) на северо-востоке Республики Сербской с центром в собственно городе Биелина. Входит в формирующийся регион Биелина.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины (Града Биелина) составила 114 663 человека, по переписи 1991 года —  96 988 человек.

Этнический состав населения общины Биелина по переписи 1991 года:
 сербы — 57.389 (59,17 %);
 мусульмане — 30.229 (31,16 %);
 хорваты — 492 (0,50 %);
 югославы — 4.426 (4,56 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 4.452 (4,59 %).
всего: 96.988

Населённые пункты 
В состав общины входят 67 населённых пунктов, в том числе город Биелина.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт общины Биелина 

Общины Республики Сербской